Зооглея (, от  — животное и  — липкое вещество) — слизистые образования, образующиеся при жизнедеятельности бактерий, имеющих слизистые капсулы или выделяющих слизь. Образование характерно для некоторых, преимущественно водных, бактерий, например, для рода .

Возникновение зооглеи, по-видимому, носит приспособительный характер: благодаря консистенции слизи легко осуществляется адсорбция из воды питательных веществ, необходимых для существования бактерий.

Различают пальцевидную, коралловидную, брыжеечную и другие формы.

В химический состав зооглеи входят полисахариды и азотистые соединения. Характерна только для некоторых (преимущественно водных), бактерий, в частности для вида Zoogloea ramigera.

К наиболее распространённым видам зооглеи относятся: чайный гриб, кефирный гриб и индийский морской рис. Все три перечисленные зооглеи — абсолютно разные культуры, со своими особенностями и строением. Свойства всех зооглей различные, единственное, что их объединяет, — это наличие уксуснокислых бактерий.

Примечания 

Продукты бактериального происхождения